Antióquida foi uma princesa selêucida, mãe de Átalo I, rei de Pérgamo.

Antióquida era filha de Aqueu. Este Aqueu era um príncipe selêucida, possivelmente filho de Seleuco I Nicátor.

Ela se casou com Átalo, que era o irmão mais novo de Filetero e de Eumenes. Eumenes, o irmão de Filetero, foi o pai de Eumenes I. O pai de Filetero, Eumenes e Átalo também se chamava Átalo.

Antióquida e Átalo tiveram um filho, Átalo I, que foi o primeiro da dinastia atálida a assumir o título de rei de Pérgamo.

Árvore genealógica 

Antigos macedônios
Mulheres da Grécia Antiga
Mulheres do século III a.C.